Bobslædekonkurrence for to mænd ved vinter-OL 2018 blev afholdt den 18. og 19. februar i Alpensia Sliding Center nær Pyeongchang, Sydkorea. Justin Kripps og Alexander Kopacz fra Canada og Francesco Friedrich og Thorsten Margis fra Tyskland delte guld efter at de to hold havde nøjagtig samme tid efter fire løb. Oskars Melbārdis og Jānis Strenga fra Letland vandt bronzemedaljen.

Resultater 
De to første løb blev afholdt den 18. februar og de to sidste løb blev afholdt den 19. februar.

Referencer 

Bobslæde under vinter-OL 2018